Wilhelm Claßen ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Claßen (Mediziner) (1861–1921), deutscher Generaloberarzt und Krankenhausdirektor
 Wilhelm Claßen (Jurist) (1914–1992), deutscher Bundesrichter (Bundesgerichtshof)